Матера — имя собственное, распространено в виде фамилий и топонимов.
 Матера — город в Италии.
 Матера — провинция в Италии.
 Матёра — хутор в Холмогорском районе Архангельской области России.
 Матера — гора на Камчатке ()

Персоналии 
 Матера, Пабло (род. 1993) — аргентинский профессиональный регбист.
 Матера, Сальваторе (род. 1951) — американский шахматист, международный мастер (1976).